Die Belgian International 1974 im Badminton fanden vom 23. bis zum 24. Februar 1974 in Brüssel statt.

Titelträger

Referenzen 
 Badminton, Jahrgang 25, Heft 8 (1973), S. 10
 Badminton Europe 

1974
Badminton 1974
Badmintonwettbewerb in Brüssel